Oberhaid je německý název českých sídel:
 Horní Dvořiště – obec v okrese Český Krumlov
 Zbytiny – obec v okrese Prachatice
Dále totéž jméno nesou následující obce v Německu:
 Oberhaid (Horní Franky) – obec v zemském okrese Bamberk v Bavorsku
 Oberhaid (Porýní-Falc) – obec v zemském okrese Westerwald ve spolkové zemi Porýní-Falc
a několik místních částí jiných měst a obcí.
 

Německé názvy sídel v Česku